Driving Me Crazy ist der Originaltitel von:

Der Giftzwerg, US-amerikanischer Film von 1991
Trabbi goes to Hollywood, US-amerikanischer Film von 1991